Калач (значения):

Калач — белый хлеб в форме замка с дужкой или белый пшеничный хлеб вообще.

Фамилия 
 Калач, Борис Филиппович (1923—2001) — партизан Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.
 Калач, Владимир Викторович — заместитель председателя белорусского КГБ (2018—2021).
 Калач, Желько (Калац; род. 1972) — бывший австралийский футбольный вратарь хорватского происхождения.

Топоним

Населённые пункты 
 Калач — город в Калачеевском районе Воронежской области.
 Калач — хутор в Лискинском районе Воронежской области.
 Калач — посёлок в Махнёвском муниципальном образовании Свердловской области.
 Калач-на-Дону — город в Волгоградской области.
 Калач — вариант прежнего (до 1948 года) названия исчезнувшего села Калачи в Черноморском районе Крыма.

Водоёмы 
 Калач — озеро в Саратовской области.
 Калач — водохранилище в Саратовской области.

Техника 
 Калач — деталь из трубы в форме правильной полуокружности изогнутая на 1800, расстояние между осями отогнутых концов трубы равняется двум радиусам трубы. По сути представляет собой 2 отвода в одном изделии. (ГОСТ 27590-88, ГОСТ 27590-2005)

См. также 
 Калач-Куртлак
 Калачи
 Калачик — персонаж книги «Незнайка в Солнечном городе», комбайнёр.
 Тогай-Калач

Примечания